

Giorno 1 (16 Gennaio) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Lucas Pouille [16],  Pablo Cuevas [22],  Albert Ramos-Viñolas [26]
 Singolare femminile:  Simona Halep [4],  Roberta Vinci [15],  Kiki Bertens [19],  Daria Kasatkina [23],  Laura Siegemund [26]
 Programma della giornata

Giorno 2 (17 Gennaio) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Feliciano López [28]
 Singolare femminile:  Samantha Stosur [18],  Tímea Babos [25]
 Programma della giornata

Giorno 3 (18 Gennaio) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Marin Čilić [7],  Nick Kyrgios [14],  John Isner [19]
 Singolare femminile:  Carla Suárez Navarro [10],  Zhang Shuai [20],  Irina-Camelia Begu [27],  Mónica Puig [29]
 Doppio maschile:  Vasek Pospisil /  Radek Štěpánek [12]
 Doppio femminile:  Chan Hao-ching /  Chan Yung-jan [6],  Monica Niculescu /  Abigail Spears [9],  Darija Jurak /  Anastasija Rodionova [16]
 Programma della giornata

Giorno 4 (19 Gennaio) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Novak Đoković [2], 
 Singolare femminile:   Agnieszka Radwańska [3],  Alizé Cornet [28],  Yulia Putintseva [31]
 Doppio maschile:  Jamie Murray /  Bruno Soares [2],  Mate Pavić /  Alexander Peya [13]
 Doppio femminile:  Julia Görges /  Karolína Plíšková [7],  Lucie Hradecká /  Kateřina Siniaková [10]
 Programma della giornata

Giorno 5 (20 Gennaio) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Tomáš Berdych [10],  Jack Sock [23],  Bernard Tomić [27],  Viktor Troicki [29],  Sam Querrey [31]
 Singolare femminile:   Elina Svitolina [11],  Anastasija Sevastova [32]
 Doppio maschile:  Daniel Nestor /  Édouard Roger-Vasselin [8],  Rohan Bopanna /  Pablo Cuevas [15]
 Doppio misto:  Lucie Hradecká /  Radek Štěpánek [7]
 Programma della giornata

Giorno 6 (21 Gennaio) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Richard Gasquet [18],  Ivo Karlović [20],  David Ferrer [21],  Alexander Zverev [24],  Gilles Simon [25],  Pablo Carreño Busta [30],  Philipp Kohlschreiber [32] 
 Singolare femminile:  Dominika Cibulková [6],  Timea Bacsinszky [12],  Elena Vesnina [14],  Caroline Wozniacki [17],  Caroline Garcia [21]
 Doppio maschile:  Raven Klaasen /  Rajeev Ram [6],  Treat Huey /  Max Mirnyi [10]
 Doppio femminile:  Martina Hingis /  Coco Vandeweghe [5],  Kiki Bertens /  Johanna Larsson [14]
 Programma della giornata

Giorno 7 (22 Gennaio) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Andy Murray [1],  Kei Nishikori [5]
 Singolare femminile:  Angelique Kerber [1],  Svetlana Kuznecova [8]
 Doppio maschile:  Feliciano López /  Marc López [5],  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău [11],  Dominic Inglot /  Florin Mergea [16] 
 Doppio femminile:  Sania Mirza  /  Barbora Strýcová [4],  Vania King /  Yaroslava Shvedova [8] 
 Doppio misto:  Andrea Hlaváčková /  Édouard Roger-Vasselin [3],  Chan Hao-ching /  Max Mirnyi [4],  Barbora Krejčíková /  Rajeev Ram [8] 
 Programma della giornata

Giorno 8 (23 Gennaio) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Gaël Monfils [6],  Dominic Thiem [8],  Roberto Bautista Agut [13]
 Singolare femminile:  Barbora Strýcová [16],  Dar'ja Gavrilova [22],  Ekaterina Makarova [30]
 Doppio maschile:  Łukasz Kubot  /  Marcelo Melo [7],  Juan Sebastián Cabal  /  Robert Farah [14] 
 Doppio femminile:  Katarina Srebotnik  /  Zheng Saisai [13] 
 Programma della giornata

Giorno 9 (24 Gennaio) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Jo-Wilfried Tsonga [12]
 Singolare femminile:  Garbiñe Muguruza [7],  Anastasija Pavljučenkova [24]
 Doppio maschile:  Ivan Dodig /  Marcel Granollers [9] 
 Doppio femminile:  Ekaterina Makarova /  Elena Vesnina [3],  Raquel Atawo /  Xu Yifan [11] 
 Doppio misto:  Chan Yung-jan /  Łukasz Kubot [5],  Kateřina Siniaková /  Bruno Soares [6] 
 Programma della giornata

Giorno 10 (25 Gennaio) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Milos Raonic [3],  David Goffin [11] 
 Singolare femminile:  Karolína Plíšková [5],  Johanna Konta [9] 
 Doppio maschile:  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut [1]
 Doppio femminile:  Caroline Garcia /  Kristina Mladenovic [1]
 Programma della giornata

Giorno 11 (26 Gennaio) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Stan Wawrinka [4]
 Doppio misto:  Bethanie Mattek-Sands /  Mike Bryan [1]
 Programma della giornata

Giorno 12 (27 Gennaio) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Grigor Dimitrov [15]
 Doppio femminile:  Andrea Hlaváčková /  Peng Shuai [12]
 Programma della giornata

Giorno 13 (28 Gennaio) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare femminile:  Venus Williams [13]
 Doppio maschile:  Bob Bryan /  Mike Bryan [3]
 Programma della giornata

Statistiche Finale Singolare femminile

Giorno 14 (29 Gennaio) 
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Rafael Nadal [9]
 Doppio misto:  Sania Mirza /  Ivan Dodig [2]
 Programma della giornata

Statistiche Finale Singolare maschile

Australian Open 2017